Krullsjöstjärnor (Echinasteridae) är en familj av sjöstjärnor som beskrevs av Addison Emery Verrill 1870. Krullsjöstjärnor ingår i ordningen Spinulosida, klassen sjöstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Echinasteridae 140 arter. 

Krullsjöstjärnor är enda familjen i ordningen Spinulosida. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor